Elsa es una variante del nombre Elizabeth (Isabel), de origen escandinavo y hace referencia a varios artículos:

Personas
Elsa Aguirre (n.1930), actriz mexicana.
Elsa Benítez (n. 1977), una modelo mexicana.
Elsa Beata Bunge (1734-1819), botánica sueca.
Elsa Einstein (1876-1936), la segunda esposa de Albert Einstein.
Elsa Lanchester (1902-1986), actriz anglo-americana, probablemente más conocida por haber interpretado la Novia de Frankenstein.
Elsa Lunghini (n. 1973), cantante francesa.
Elsa Martinelli (n. 1932 o 1935), actriz italiana y anterior modelo.
Elsa Maxwell (1883–1963), columnista norteamericana y autora, escritora de canciones.
Elsa Morán (1936-2019), cantante de tango uruguaya.
Elsa Morante (1912-1985), novelista italiana.
Elsa Pataky actriz española
Elsa Schiaparelli (1890–1973), diseñadora de moda francesa de los años veinte y treinta.
Elsa Triolet (1896-1970), escritora francesa.
Elsa Punset, escritora y filósofa española.
Elsa Covian (n. 1964), actriz De Doblaje Mexicana

Personajes de ficción
Elsa (Frozen), La Reina de la Nieves de Arendelle, de la película animada de Disney Frozen
Elsa de Brabante, heroína de dos óperas tituladas Lohengrin, la de Wagner y la de Sciarrino.
La baronesa Elsa, personaje de sonrisas y lagrimas. 
Elsa, de Indiana Jones y la última cruzada.
Elsa Scarlett de "Fairy Tail".
Elsa Cleeg de Kim Possible.

Lugares
Río Elsa, en la Toscana (Italia).
(182) Elsa, asteroide.

Divisiones administrativas en Estados Unidos
Elsa (California), comunidad no incorporada
Elsa (Texas), ciudad.
Elsa (Yukón), ciudad minera de propiedad particular.

Además
ELSA: The European Law Students' Association.
Elsa, debut de Elsa Lunghini.
Elsa, nave estelar en la serie Xenosaga de juegos de vídeo.
Elsa, éxito del grupo de cumbia peruana Los Destellos.

Nombres femeninos